Александр Вяземский: Вяземский, Александр Алексеевич (1727—1793) — русский государственный деятель.
 Вяземский, Александр Иванович — боярин, участвовал во взятии Астрахани при Иване Грозном.
 Вяземский, Александр Николаевич (1775—1836) — командир 1-го гвардейского полка Костромского ополчения (1812—1815).
 Вяземский, Александр Николаевич 2-й (ок. 1803 — после 1860) — декабрист.
 Вяземский, Александр Сергеевич (1806—1867) — полковник, Георгиевский кавалер (1850).